Plaats in Indonesië
 Mangli (Kaliangkrik), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mangli (Kuwarasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Mangli (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Mangli (Kaliwates), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Mangli (Pujer), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Mangli, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java